El nombre Etra puede referirse a varios personajes de la mitología griega:

Etra, hija de Piteo, rey de Trecén.
Etra, una oceánide.